Palazzo Terzi – edificio di Asola
 Palazzo Terzi – edificio di Bergamo
 Palazzo Terzi – edificio di Vicenza